Alabama, een staat in de Verenigde Staten
Alabama (rivier), een rivier in de gelijknamige staat
Alabama (volk), een vroegere indianenstam in het huidige Alabama
Alabama (taal), de taal van die indianenstam

Alabama (mot), een geslacht van motten
Alabama argillacea, een soort van het bovenstaande geslacht 
Muziek
Alabama (band), een Amerikaanse countryrockband
Alabama Thunderpussy, een Amerikaanse metalband
Alabama (Neil Young), een nummer van Neil Youngs album Harvest
Alabama (John Coltrane), een nummer van John Coltranes album Live at Birdland
Schepen
CSS Alabama, een kaperschip tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
USS Alabama, schepen van de Amerikaanse marine
MV Maersk Alabama, een containerschip

Zie ook
University of Alabama